Об'єкти NGC
Летюча Риба (сузір'я)
Галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1834